Salto Mortale (Italiaans voor dodelijke sprong) kan verwijzen naar:

Salto Mortale (film), een korte film uit 2008
Salto Mortale (televisieserie), een Duitse televisieserie